Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jiří Novák che ha battuto in finale David Nalbandian 5-7, 6-3, 6-4, 1-6, 6-2.

Teste di serie

  Roger Federer (ritirato per infortunio al piede)
  Tim Henman (quarti di finale)
  Gastón Gaudio (secondo turno)
  David Nalbandian (finale)

 Tommy Robredo (secondo turno)
 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Nicolás Massú (semifinali)
 Fernando González (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2004
ATP Tour 2004